Капотерра () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Кальяри.

Население составляет 22 466 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 313,42 чел./км². Занимает площадь 68,25 км². Почтовый индекс — 9012. Телефонный код — 070.

Покровителем коммуны почитается святой мученик Эфизий (S.Efisio), празднование 15 января.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта